Benito Cereno est une nouvelle d'Herman Melville parue en 1855.
 Benito Cereno est un film français réalisé par Serge Roullet d'après la nouvelle de Melville.